Rettich ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred von Rettich (1861–1931), österreichischer Generalmajor
 Emilie Rettich (1834–1901), österreichische Sängerin
 Ernst Rettich (1874–1956), deutscher Architekt
 Franz Rettich (1765–1818), österreichischer Schauspieler und Theateragent
 Hannes Rettich (1927–2004), deutscher Jurist und Ministerialbeamter im baden-württembergischen Ministerium für Wissenschaft und Kunst
 Henriette Rettich (1813–1854), böhmisch-deutsche Koloratursopranistin
 Johann Wilhelm Rettich (1735–1788), Lübecker Ratsherr und Schonenfahrer
 Julie Rettich (1809–1866), deutsche Schauspielerin

 Margret Rettich (1926–2013), deutsche Illustratorin und Kinderbuchautorin
 Meno Rettich (1839–1918), Gutsbesitzer und Mitglied des Deutschen Reichstags
 Rolf Rettich (1929–2009), deutscher Illustrator und Kinderbuchautor
 Wilhelm Rettich (1892–1988), deutscher Komponist und Dirigent

Siehe auch:

 Rettiche, eine Pflanze in der Familie der Kreuzblütengewächse
 Rettig